Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2007/08 war die 26. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft.

Die höchste Liga war in dieser Saison erstmals nach dem neuen Hauptsponsor benannt, der Versicherungsgesellschaft Mobiliar. An der Swiss Mobiliar League (ehemals Nationalliga A) sowie an der Nationalliga B nahmen 10 Mannschaften teil, die sich nach einer erstmaligen Hin- und Rückrunde in eine Final- und in eine Abstiegspoule aufteilten.

Schweizer Meister wurde bereits wie im letzten Jahr der SV Wiler-Ersigen, der sich damit seinen 4. Meistertitel sicherte.

Swiss Mobiliar League

Hauptrunde

Finalpoule 
In der Finalpoule spielen die sechs besten Teams nochmals gegeneinander (ohne Rückrunde), wobei die besten vier in die Playoffs kommen.

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Best-of-Five-Modus ausgetragen.

Abstiegspoule 
In der Abstiegspoule wurde in einer Hin- und Rückrunde die beiden Teilnehmer an den Auf-/Abstiegsspielen ausgemacht.

Auf-/Abstiegspiele SML/NLB 
Die Auf-/Abstiegsspiele wurden als Best-of-Five-Serie ausgetragen.

Der UHC Waldkirch-St. Gallen steigt damit in die SML auf. Die Saison 2007/2008 war die letzte Saison, bei der Basel Magic am Spielbetrieb teilnahm, der Verein hat sich nach dieser Saison aufgelöst.

Nationalliga B

Hauptrunde

Finalpoule 
Die besten zwei der Finalpoule können an den Auf-/Abstiegsspielen gegen die SML-Vertreter um den Aufstieg spielen.

Abstiegspoule 
In der Abstiegspoule wurde in einer Hin- und Rückrunde die beiden Teilnehmer an den Auf-/Abstiegsspielen ausgemacht.

Auf-/Abstiegspiele NLB/1. Liga 
In den Auf-/Abstiegsspiel mussten die Playoutverlierer der NLB in einer Best-of-Three-Serie gegen die Playoffgewinner der beiden 1. Liga-Gruppen antreten.

Damit steigt der UHC Sarganserland in die Nationalliga B auf, während die Jona-Uznach Flames absteigen. Durch den Rückzug der Basel Magic konnte auch das UHT Eggiwil aufsteigen, obwohl es seine Aufstiegsspiele gegen die Bern Capitals verloren hatte.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2007
Unihockey 2008
Männerunihockeywettbewerb